Het Nederlands kampioenschap dammen 2004 werd van 4 t/m 17 april 2004 (met als rustdag 11 april) in Het Koelhuis in Huissen gespeeld. 
Nederlamds kampioen werd (voor de 2e keer) Kees Thijssen door met 17 punten uit 13 partijen met Alexander Baljakin en Rob Clerc op de gedeelde 1e plaats te eindigen en vergeleken met hen van de hoogst geëindigde deelnemer (Hans Jansen die in die partij door zeer merkwaardig openingsspel al na 7 zetten verloren stond) gewonnen te hebben.

Bijzonderheden
 Marino Barkel stond na 9 ronden met 13 punten alleen aan de leiding maar viel door nederlagen in de 10e en 13e ronde terug naar een gedeelde 5e plaats in de eindstand. 
 Lokale favoriet Gérard Jansen eindigde met 14 punten op de gedeelde 7e plaats. 
 Tanja Chub was in dit toernooi de eerste vrouw die meespeelde in de finale van het algemene Nederlands kampioenschap dammen. Zij eindigde op de 12e plaats en hield daarmee 2 mannen achter zich.

Scoretabel

Externe links
 Scoretabel op Toernooibase
 Fragmenten deel 1
 Fragmenten deel 2
 Fragmenten deel 3
 Fragmenten deel 4

Dammen in 2004
Dammen, NK
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen